Au cours de son histoire, la ville de Vannes fut assiégée et pillée à de nombreuses reprises :

 Plusieurs sièges lors des luttes contre les Francs  de 474 à 874
 Prise de Vannes (753) : par le roi Pépin le Bref
 Plusieurs sièges et pillages lors des invasions normandes de 830 - 996
 Siège de Vannes (856) : par une armée de vikings danois commandée par Gotfried
 Siège de Vannes (919) : par une armée de vikings danois commandée par Ragenold
 5 sièges entre 1156 et 1175.
 Siège de Vannes (1168) : par le roi Henri II d'Angleterre
 Siège de Vannes (1175) : par le roi Henri II d'Angleterre
 Pendant la guerre de succession de Bretagne :
 Sièges de Vannes en 1342 : la ville est assiégée quatre fois en un an.
 Première fois par Charles de Blois
 Seconde fois fin août par Robert III d'Artois
 Troisième fois en octobre par Hervé VII de Léon et Olivier IV de Clisson
 Quatrième fois en décembre par Édouard III d'Angleterre

Homonymie de sièges
Siege